Марк Фулвий Нобилиор (Marcus Fulvius Nobilior) може да се отнася за:

 Марк Фулвий Нобилиор (консул 189 пр.н.е.), римски политик
 Марк Фулвий Нобилиор (консул 159 пр.н.е.), римски политик